Der Name Ike wurde insgesamt dreimal zur Benennung eines tropischen Wirbelsturmes verwendet.

 Taifun Ike (1981 TY 04), Taifun im Jahr 1981, siehe Pazifische Taifunsaison 1981
 Taifun Ike (1984 TY 13W), Taifun im Jahr 1984, der die Philippinen und China traf, siehe Pazifische Taifunsaison 1984
 Hurrikan Ike, Hurrikan im Jahr 2008, der die Bahamas, Kuba und Texas traf